Das Dameneinzel der Australian Championships 1947 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Nancye Bolton, die erneut das Endspiel erreichte und sich gegen Nell Hopman mit 6:3 und 6:2 durchsetzte. Für Bolton war es nach 1937, 1940 und 1946 der vierte Titel bei den Australian Championships.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1947